

Geografia

Centri abitati 
 Monte San Pietro – comune italiano nella città metropolitana di Bologna
 Monte San Pietro – frazione di Nova Ponente in provincia di Bolzano

Montagne 
 Monte San Pietro – montagna di Tortorici nella città metropolitana di Messina
 Monte San Pietro – In francese: Montagne Saint-Pierre, in olandese: Sint-Pietersberg, indicato anche come Caestert Plateau, è la parte settentrionale di un altopiano far il Belgio ed i Paesi Bassi.